

Toponyme 

  ;

 Altamirano (Chiapas), municipalité ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Ciudad Altamirano (Guerrero) ;
  ;
 , autre nom pour , Veracruz ;
 , autre nom pour .

Patronyme 

  ;
 Carlos Altamirano ;
  ;
  ;
 Héctor Altamirano ;
 Ignacio Manuel Altamirano ;
 Luis Altamirano ;
 .